

Calendario

Campeonatos

Fórmula Renault 3.5

Eurocopa de Fórmula Renault 2.0

Trofeo Eurocopa Mégane

Enlaces externos 
 Web oficial World Series by Renault
 Web de Renault Sport (en inglés)

World Series by Renault
Deportes de motor en 2011